Calice – bicchiere slanciato con stelo

Astronomia 
 Calice – satellite naturale irregolare del pianeta Giove

Biologia 
 Calice – parte del fiore
 Calice – parte dell'esoscheletro dei coralli

Geografia
 Calice – torrente della Toscana
 Calice al Cornoviglio – comune italiano in provincia della Spezia
 Calice Ligure – comune italiano in provincia di Savona
 Calice – frazione del comune italiano di Bedonia in provincia di Parma

Religione
 Calice – oggetto usato durante la celebrazione eucaristica
 Calice – oggetto usato nel culto delle religioni neopagane

Mitologia
 Calice – personaggio della mitologia greca, ninfa, ritenuta figlia di Eolo e di Enarete. È sorella degli Eoliani.
 Calice – personaggio della mitologia greca, figlia di Ecatone amante di Poseidone e madre di Cicno
 Calice – personaggio della mitologia greca, probabilmente il nome di una delle figlie di Nereo e Doride (una Nereide)
 Calice – personaggio della mitologia greca, una ninfa oceanina (Nisiade) che allevò Dionisio
 Calice – personaggio della mitologia greca, una ragazza casta innamoratasi di Euathlus e pregò Afrodite di poterlo sposare ma lui la rifiutò e lei si gettò da una scogliera

Note

Altri progetti